Balla Gergely (1710 k.–1774)
 Balla Gergely (1993.02.26–) énekes-gitáros (Platon Karataev zenekar)